Andrzej Ziemięcki
 Bronisław Ziemięcki
 Jan Ziemięcki
 Stefan Ziemięcki